Der Dreiband Grand Prix 1994/6 war das 58. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 1. bis zum 3. September 1994 im belgischen Spa statt.

Das BWA-Turnier wurde als „BWA GRAND PRIX DREIBAND IWAN SIMONIS 1994“ ausgetragen.

Geschichte 
Dick Jaspers gewann in Spa seinen sechsten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Tonny Carlsen mit 3:2 Sätzen. Platz drei sicherte sich Frédéric Caudron durch einen 2:1-Sieg gegen Torbjörn Blomdahl.

Turniermodus 
Es wurden fünf Qualifikationsrunden gespielt. Die Spieler der fünften Qualifikationsrunde qualifizierten sich für das Achtelfinale im Hauptturnier. Die ersten drei Qualifikationsrunden wurden mit zwei Gewinnsätzen, ab der vierten Qualifikationsrunde und im Hauptturnier (bis auf das Spiel um Platz drei) mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Anders als bei den bisherigen Qualifikationsturnieren in Spa qualifizierten sich die beiden Besten der Zwischenrunde für den nächsten BWA-Weltcup. Die ersten vier der Zwischenrunde nahmen am Hauptturnier teil bei dem auch die besten BWA-Spieler teilnahmen.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie
In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet. Ab dem Achtelfinale zählte die oben angezeigte Wertung.

3. Qualifikationsrunde

4. Qualifikationsrunde

Zwischentabelle 

plus weitere 38 Spieler

Hauptturnier

Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1994/5
Karambolageveranstaltung 1994
Billardturnier in Velden am Wörther See